Джейсон Диор Максиелл (; родился 18 февраля 1983 года в Чикаго, Иллинойс, США) — американский профессиональный баскетболист. Играет на позициях тяжёлого форварда и центрового. Был выбран в первом раунде под общим 26-м номером на драфте НБА 2005 года командой «Детройт Пистонс». Учился в университете Цинциннати.

Спортивная карьера 
Джейсон Максиелл был выбран на драфте НБА 2005 года под 26-м номером командой «Детройт Пистонс», а 5 июля 2005 года подписал с «Поршнями» свой первый профессиональный контракт. 31 октября 2008 года он подписал с «Пистонс» новый расширенный четырёхлетний договор на общую сумму в 20 млн $ до конца сезона 2012/2013 годов. 29 июня 2012 года он воспользовался опцией в соглашении и расторгнул контракт с клубом, решив не доигрывать последний сезон.

18 июля 2013 года Максиелл подписал соглашение на два года с командой «Орландо Мэджик» на общую сумму в 5 млн $, однако по истечении одного сезона, 4 июля 2014 года, «Волшебники» расторгли с ним контракт.

28 сентября 2014 года Джейсон подписал договор с «Шарлотт Хорнетс».

Статистика в НБА

Ссылки 
 Джейсон Максиелл на официальном сайте НБА
 Профайл на сайте www.basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Цинциннати Беаркэтс» (баскетбол)
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Родившиеся в Чикаго